Нильсон — шведская фамилия.
 Нильсон, Антон (1887—1989) — шведский анархо-коммунист, последний человек, который был приговорён к смертной казни в Швеции.
 Нильсон, Биргит (1918—2005) — шведская оперная певица.
 Нильсон, Юхан (род. 1969) — шведский путешественник.
 Нильсон, Кристина (1843—1921) — шведская оперная певица (сопрано).
 Нильсон, Ларс Фредерик (1840—1899) — шведский химик, открывший скандий.
 Нильсон, Свен (1787—1883) — шведский зоолог и археолог.

См. также 
 Нильссон